Spineto ima više značenja:
 Spineto (Ankona)
 Spineto (Katancaro)
 Spineto (Kozenca)
 Spineto (Frozinone)
 Spineto (Potenca)
 Spineto (Salerno)